Termenul aplicație se poate referi la:

În matematică 
 Aplicație, în matematică o noțiune apropiată de funcție.
 Aplicație liniară, o transformare liniară.

În informatică 
 Aplicație software, în informatică un program de calculator.
 Aplicație ERP, program pentru planificarea resurselor întreprinderii.
 Aplicație mobilă, un program pentru dispozitive mobile
 Aplicație web, un program care rulează într-o structură client-server din WWW.
 , nivel în modelul OSI.

Vezi și 
 Aplicația, (în ), un film canadian din 2014.